Вячеслав Георгиевич Панёв (род. 11 октября 1948 года) — советский хоккеист с мячом и хоккеист на траве, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
В. Г. Панёв начал играть в хоккей с мячом в родном Карпинске. Через год он по приглашению Э. Айриха переехал в столицу Казахстана, где выступая за Динамо, играл и в хоккей с мячом, и в хоккей на траве.
Несколько раз становился чемпионом страны, привлекался в сборную. В 1977 году переехал в подмосковный «Зоркий», где и провел почти десять сезонов.

Достижения

хоккей на траве 
 Чемпион СССР - 1972, 1973, 1975, 1976 
 Серебряный призёр чемпионата СССР - 1970, 1971, 1974 
В списках 22 лучших игроков сезона - 1971, 1972, 1973, 1974, 1975

хоккей с мячом 
 Чемпион мира (1) - 1973 
 Чемпион СССР (2) - 1977, 1979 
 Серебряный призёр чемпионата СССР (6) - 1973, 1975, 1976, 1976, 1983, 1985 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (5) - 1967, 1971, 1974, 1980, 1982 
 Обладатель Кубка СССР (2) - 1985, 1986 
 Финалист Кубка СССР (1) - 1983 
В списках 22 лучших игроков сезона (10) - 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В сборной СССР 

Итого: 10 матчей / 0 мячей;  8 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Ссылки 
 Вячеславу Паневу — 60!
 
 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата